Världsmästerskapet i handboll 1990 kan vara:

Världsmästerskapet i handboll för herrar 1990.
Världsmästerskapet i handboll för damer 1990.